Ritzenberg ist der Name:

 Ritzenberg (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ritzenberg (Gemeinde Mank), Ortschaft in der Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ritzenberg (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortschaft der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark

 eines 1329 Meter hohen Berges in der steiermärkischen Gemeinde Donnersbach
 eines sächsischen Adelsgeschlechts, siehe Ritzenberg (Adelsgeschlecht)

Ritzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Christian von Ritzenberg (* 1747), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen, Konsistorialrat